

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Charles Beslay, (1795-1878), personnalité de la Commune de Paris ;
 Charles Bernardin Beslay, (1768-1839), homme politique français ;

Toponymie
 Le passage Beslay est une voie du  de Paris, en France.

Homonymie de patronyme